Die Furche steht für:

 Die Furche (Zweimonatsschrift), deutsche Evangelische Zeitschrift 1910–1941
 Die Furche (Jahrbuch), österreichisches Jahrbuch
 Die Furche (Wochenzeitung), österreichische Wochenzeitung

Siehe auch:
 Furche (Begriffsklärung)